Аде́ль Ди́ксон (; 3 июня 1908, Лондон — 11 апреля 1992, Манчестер) — британская певица и актриса универсального жанра. Пела в мюзиклах в США (на Бродвее) и в Англии в 1930—40-е гг., снялась в нескольких музыкальных кинофильмах. Вошла в историю 2 ноября 1936 г., исполнив песенку «Телевидение» в ходе первой передачи телевидения высокого разрешения, проведённой BBC.

Биография 
Родилась в центральном Лондоне, в районе . Родители: Фредерик Диксон () и Элизабет (урождённая Баретт, ).

Адель училась в . Начала выступать в 13-летнем возрасте, сыграв Первого Эльфа в детском спектакле «Там, где кончается радуга». Затем было ещё несколько ролей, после чего Адель получила стипендию на обучение в Королевской академии драматического искусства, где проучилась 2 года. Ко времени окончания Академии она уже играла ведущие взрослые роли и в 1927 году отправилась на гастроли в Египет, играя Оливию в «Двенадцатой ночи», Джессику в «Венецианском купце», Марианну в «Мере за меру» и Бьянку в «Отелло».

В августе 1928 Адель Диксон вышла замуж за Эрнеста Швайгера, эксперта в области ювелирного дела, с которым прожила до 1976 года. Пара осталась бездетной.

Через месяц после свадьбы миссис Диксон поступила в театр Олд Вик, где в течение следующих двух сезонов играла роли в основном в шекспировских пьесах. Кроме того она была задействована в постановках по Шеридану, Мольеру и Шоу. Тогда же ей удалось сыграть роль Спящей Красавицы в «Опере А́дама» на музыку . Этот спектакль был не очень хорошо принят публикой, но Адель произвела впечатление на композитора, что сыграло в её судьбе решающую роль.

Адель Диксон обладала приятным сопрано, который был одинаково хорош и в драматических, и в комедийных ролях. В результате в 1930 году, после ухода из Олд Вик, по рекомендации Ричарда Адинселла её взяли в  на главную женскую роль Сьюзи в театральной адаптации романа Джона Пристли . Эта постановка продержалась на сцене почти год в 1931 и 1932 годах.

Примерно в то же время (1931) Адель Диксон сыграла в своём первом фильме . Следующие примерно пять лет она была задействована во многих спектаклях, снялась ещё в одном фильме и даже поучаствовала в первых телевизионных трансляциях BBC. Адель была популярна и эксплуатировала образ молодости, энергии и напора. Газета The Times писала в 1934 году: «… Мисс Адель Диксон неизменно обеспечивает то, что в первую очередь требует игра — стремительность, композиция и гламур…».

На пике популярности миссис Диксон уехала в Америку для участия в бродвейской постановке «Между дьяволом» (1937) (). Это не первое творческое посещение Нью-Йорка. Хотя биографы не упоминают такого, бродвейские афиши показывают Адель участницей хора в постановке Nikki, шедшей в октябре 1931 года. В этот раз планы грандиознее, но несмотря на качественный музыкальный материал, мюзикл не имел успеха. В 1938 году Диксон возвратилась в Англию и приняла успешное участие в мюзикле «Флот засветился», который, тем не менее, стал её последним музыкальным шоу на следующие 5 лет.

Вплоть до 1944 года Адель участвовала в эстрадных ревю, снималась в кино, а также активно играла в пантомиме в амплуа травести. В дальнейшем у неё были роли в музыкальных спектаклях, однако в общем её звезда на театральном небосклоне постепенно закатывалась. Был ещё последний кинофильм (Woman to Woman, 1946), последнее и неудачное выступление на Бродвее (Don’t Listen Ladies!, 1948) и последнее и очень удачное в личном плане выступление в заглавной роли в мюзикле Belinda Fair, которым Адель попрощалась с музыкальным театром. В последний раз зрители увидели миссис Диксон на сцене Вест-Энда в роли принца в постановке Золушки 1953 года. После этого Адель несколько раз появлялась на подмостках провинциальных театров пока в конце 50-х не завершила театральную карьеру окончательно.

Миссис Диксон была очень привязана к мужу, поэтому она тяжело перенесла его смерть в 1976 году. Спустя примерно 10 лет она переехала из Лондона в Сэйл в дом престарелых, где и скончалась 11 апреля 1992 года от воспаления лёгких.

См. также 
 Гламур
 Джон Гилгуд
 Мюзикл
 Бродвей

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 
 
 
 
 

Певцы и певицы Великобритании
Родившиеся в 1908 году
Родившиеся 3 июля
Родившиеся в Лондоне
Умершие в 1992 году
Умершие 11 апреля
Персоналии по алфавиту
Актёры XX века
Музыканты по алфавиту
Актрисы мюзиклов Великобритании